Kilimanjaro puede referirse a:
 el Kilimanjaro, una montaña de Tanzania, el punto más elevado de África;
 la Región de Kilimanjaro, una de las veintiséis divisiones administrativas de Tanzania;
 el Aeropuerto Internacional del Kilimanjaro, el segundo aeropuerto en tamaño de Tanzania;
 el Parque Nacional del Kilimanjaro, situado al norte de Tanzania;
 Las nieves del Kilimanjaro, una película de 1952 dirigida por Henry King.